Чамула има више значења:

 Општина Чамула (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чамула (Чамула, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику